Кубок обладателей кубков КОНМЕБОЛ 1971 года — 2-й розыгрыш турнира, превратившегося в товарищеский. Турнир был сыгран с 28 февраля по 7 марта. Победителем стал эквадорский клуб «Америка».

Участники

Групповой этап

Группа 1 

В группе 1 не было сыграно ни одного матча.

Группа 2

Финал 

Поскольку в группе 1 не было сыграно ни одного матча и не осталось ни одного клуба, её победитель не смог стать вторым финалистом. Поэтому турнир был переквалифицирован в товарищеский, а победитель группы 2 автоматически назван его победителем.

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1971
Футбол в Южной Америке в 1971 году
Февраль 1971 года
Март 1971 года